Condado de DeSoto es el nombre de 2 condados en los Estados Unidos:

 Condado de DeSoto (Florida) 
 Condado de DeSoto (Misisipi)